Panthalis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1855, emend. Hartman, 1939. Panthalis ingår i familjen Acoetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Panthalis